Кисо:

 Кисо — горный хребет в Японии.
 Кисо — посёлок в Японии.
 Кисо — река в Японии.
 Кисо — село в Японии.
 Минамото-но Ёсинака по прозвищу «Кисо»
 Кисо, Ненад (род. 1989) — боснийский футболист, полузащитник боснийского клуба «Олимпик».
 Обсерватория Кисо — астрономическая обсерватория в Японии
  — уезд в Японии